

Događaji
 Abija nasljeđuje u Palestini svog oca Roboama, sina Salommonovog, kralja Jude.

Rođenja

Smrti